Сы́тин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сытин, Александр Николаевич (род. 1958) — историк, политолог, доктор исторических наук.
 Сытин, Александр Павлович (1894–1974) — русский и советский писатель, путешественник, член Союза писателей СССР. 
 Сытин, Алексей Степанович (1770—1812) — капитан-лейтенант Русского императорского флота. 
 Сытин, Виктор Александрович (1907—1989) — русский советский писатель, естествоиспытатель и изобретатель.
 Сытин, Иван Дмитриевич (1851—1934) — русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель.
 Сытин, Иван Семёнович (около 1790—после 1833) — капитан 1 ранга Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.
 Сытин, Осип Михайлович (1860 — ?) — крестьянин, депутат II Государственной думы от Симбирской губернии
 Сытин, Павел Павлович (1870—1938) — русский и советский генерал-майор.
 
 Сытин, Сергей Валерьевич (род. 1982) — украинский футболист.

Топоним 
 Сытин — деревня в Жлобинском районе Гомельской области Белоруссии.

См. также 

 
 
 Сытинский переулок
 Сытинский тупик